Грибачи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Грибачи — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Грибачи — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.